Горловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Костромская область
 Горловское сельское поселение — входило в Поназыревский район, в 2010 году вошло в состав Хмелёвского сельского поселения.

Рязанская область
 Горловское сельское поселение — входит в Скопинский район